Yahoo Music (Yahoo Музыка) — музыкальный сервис компании Yahoo!, включающий интернет-радио, музыкальные видеоклипы, новости, информацию о музыкантах и оригинальный движок.

История 
Yahoo Music начинался как сайт и журнал «LAUNCH», компании LAUNCH Media который Yahoo приобрел в 2001 году за for $12 миллионов долларов. LAUNCH поменял название на «Yahoo Music», а потом в феврале 2005 года стал просто «Y! Music». Такие сервисы LAUNCH как интернет-радио и просмотр видеоклипов стали частью сайта Yahoo наряду с биографиями музыкантов и обширной коллекцией музыки.

Услуги 
Yahoo Music предлагает следующие сервисы:
 Биографии музыкантов, музыкальные видеоклипы и тексты песен
 Живые выступления — эксклюзивные записи концертов топ-артистов
 Официальное освещение премии Grammy Awards
 Pepsi Smash на Yahoo Music — видеоинтервью, выступления и реалити-фрагменты
 Play — идентификатор музыки
 Who’s Next — голосование слушателей за новых музыкантов
 Yahoo Music Jukebox
 Yahoo! Music Radio (бывший LAUNCHcast) (Контент iHeartRadio)
 Yahoo Music Unlimited сервис подписки и скачивания

Тексты песен 
Yahoo Music предоставляет официальные тексты песен.

См. также 
 Last.fm

Примечания 

Музыкальные сайты США
Yahoo!